Lygistorrhina är ett släkte av tvåvingar. Lygistorrhina ingår i familjen Lygistorrhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Lygistorrhina